Torstensson eller Torstenson kan avse:

Personer med efternamnet Torstensson eller med varianter av detta namn

 Anders Torstenson (1641–1686), militär, generalguvernör och greve
 Anders Torstensson (död 1674), ingenjör och stadsplanerare
 Anders Torstenson (överste) (1676–1709)
 Axianne Thorstenson (1880–1955), feminist
 Carl Ulrik Torstenson (1685–1727), greve och överste
 Conny Torstensson (född 1949), fotbollsspelare
 Gunnar Torstensson (1895–1997), agronom
 Gösta Torstensson (1955–2015), skribent och EU-kritiker
 Inga-Lill Torstensson (1940–2016), målare och tecknare
 Klas Torstensson (född 1951), tonsättare
 Lars Torstenson (född 1958), vinmakare
Lars Olof Torstensson (född 1927), arkitekt
 Lennart Torstenson (1603–1651), fältherre och greve
 Linnea Torstenson (född 1983), handbollsspelare
 Mikael Thorstensson (född 1985), fotbollsspelare
 Roger Thorstensson (född 1955), mångkampare och lärare
 Stig Torstensson (1934–2013), skådespelare
 Thorleif Torstensson (1949–2021), dansbandsmusiker
 Torsten Torstensson (född 1947), häcklöpare
 Åsa Torstensson (född 1958), politiker, minister för Centerpartiet

Kronologiskt ordnade

 Anders Torstensson (död 1674), ingenjör och stadsplanerare
 Lennart Torstenson (1603–1651), fältherre och greve
 Anders Torstenson (1641–1686), militär, generalguvernör och greve
 Anders Torstenson (överste) (1676–1709)
 Carl Ulrik Torstenson (1685–1727), greve och överste

 Axianne Thorstenson (1880–1955), feminist
 Gunnar Torstensson (1895–1997), agronom
 Stig Torstensson (1934–2013), skådespelare
 Torsten Torstensson (född 1947), häcklöpare
 Conny Torstensson (född 1949), fotbollsspelare
 Thorleif Torstensson (1949–2021), dansbandsmusiker
 Klas Torstensson (född 1951), tonsättare
 Gösta Torstensson (1955–2015), skribent och EU-kritiker
 Roger Thorstensson (född 1955), mångkampare och lärare
 Lars Torstenson (född 1958), vinmakare
 Åsa Torstensson (född 1958), politiker, minister för Centerpartiet
 Linnea Torstenson (född 1983), handbollsspelare
 Mikael Thorstensson (född 1985), fotbollsspelare

Övrigt
 Torstenson (ätt), svensk grevlig ätt

Se även 
 Torstensons krig, kriget mellan Sverige och Danmark-Norge 1643–1645

Sonnamn
Svenska efternamn